AZB ou azb est un code qui peut signifier :
 AZB,  ;
 AZB,  ;
 azb, l’azéri du Sud selon la norme ISO 639-1, une variante de l’azéri.

AZB est un sigle qui peut signifier :
 Avoine Zone Blues, un festival de blues se déroulant sur la commune d'Avoine (Indre-et-Loire).